Patricia J. Adey (1936 -  ) é uma botânica  norte-americana .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos